Sandru oder Șandru ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Șandru (1927), rumänischer Radrennfahrer
 Gabriel Sandru (* 1974), schweizerisch-deutscher Kameramann
 Lavinia Șandru (* 1975), rumänische Politikerin